Kinski peut faire référence à :

Pseudonyme

 Klaus Kinski (1926-1991), acteur allemand ;
 Nastassja Kinski (1961-), actrice allemande, fille de Klaus Kinski ;
 Nikolai Kinski (1976-), acteur franco-américain, fils de Klaus Kinski ;
 Pola Kinski (1952-), actrice allemande, fille de Klaus Kinski ;
 Sonja Kinski (1986-), actrice américaine, fille de Nastassja Kinski ;
 Kenya Kinski-Jones (1993-), mannequin américaine, fille de Nastassja Kinski et de Quincy Jones.

Divers
 Kinski, groupe de rock américain.

Voir aussi
  ;
 Leonid Kinskey.